У фіналі турніру Паула Бадоса перемогла Вікторію Азаренко з рахунком 7–6(7–5), 2–6, 7–6(7–2). Фінальна гра тривала три години, чотири хвилини, що зробило її найдовшою в історії турнірів у Індіан-Веллс. Бадоса стала першою іспанкою, якій підкорився цей престижний турнір. Вона вперше виграла турнір рівня  WTA 1000, а загалом це для неї друга перемога у турнірі WTA. Азаренко претердувала на те, щоб виграти турнір в Індіан-Веллсі втретє.

Б'янка Андреєску захищала титул, який виграла в  2019, але зазнала поразки в третьому колі від Анетт Контавейт.

Дворазова колишня чемпіонка Кім Клейстерс повернулася на турнір, в якому востаннє грала в 2011-му. Вона програла в першому колі Катержині Сіняуовій.

Щаслива лузерка  Беатріс Аддад Майя стала першою бразилійкою, яка зуміла перемогти в турнірі тенісистку з чільної трійки рейтингу — третю сіяну Кароліну Плішкову.

Добравшись до півфіналу, Унс Джабір стала першою арабкою й тунізійкою, що після турніру ввійшла до чільної десятки рейтингу.

Сіяні тенісистки
Усі сіяні починали турнір з другого кола.

Сітув

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання на джерела

Посилання 
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

BNP Paribas Open — Singles
2021 в американському спорті